Kalla ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Kalla (* 1987), schwedische Skilangläuferin
 Jan-Philipp Kalla (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Jaroslav Kalla (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler
 Muhammad Jusuf Kalla (* 1942), indonesischer Politiker, Vizepräsident
 Raymond Kalla (* 1975), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Calla
 Kala
 Kalle (Begriffsklärung)